3 miejscowości w Polsce: 
 Dzierzązna – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Poddębice 
 Dzierzązna – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Warta 
 Dzierzązna – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Nowy Duninów

Zobacz też: Dzierzązna Szlachecka, Dzierzążna